Кубок Англии 1988/89 — 108-й розыгрыш старейшего футбольного турнира в мире, Кубка Футбольной ассоциации, также известного как Кубок Англии. Победу в турнире одержал «Ливерпуль», обыгравший на «Уэмбли» в мерсисайдском дерби «Эвертон» со счётом 3:2. Автором победного гола в овертайме финального матча стал Иан Раш.

Первый раунд 
Матчи первого раунда были сыграны 19-20 ноября 1988 г. Переигровки — 22, 23 и 28 ноября.

Второй раунд 
Матчи этого раунда прошли 10 и 11 декабря 1989 года, переигровки — 13 декабря и 14 декабря.
Паре «Олдершот» — «Бристоль Сити» понадобилось три переигровки, чтобы выявить сильнейшего.

Третий раунд 
В этом раунде в борьбу за кубок вступили команды из Первого дивизиона и Футбольной лиги.
Матчи третьего раунда были сыграны 7-8 января 1993 года.

Четвёртый раунд 
Матчи этого раунда были сыграны 28 января 1989 года.

Пятый раунд 
Матчи пятого раунда были сыграны 18-19 января. Переигровки — 22 февраля.

Шестой раунд 
Матчи шестого раунды были сыграны 18-19 марта. Переигровка — 22 марта.

Впечатляющий проход «Брентфорда» из 3-го дивизиона завершился поражением в Ливерпуле со счётом 0:4.

«Уимблдон» не смог защитить титул, проиграв «Эвертону» в гостях, 1:0.

"Вест Хэм Юнайтед, несмотря на то, что сконцентрировались на кубковых матчах, в ущерб регулярному чемпионату, уступили в переигровке «Норвич Сити».

«Ноттингем Форест» одержали выдающуюся победу над «Манчестер Юнайтед» в гостевом поединке, 1:0.

Полуфиналы 
Полуфиналы Кубка были назначены на 15 апреля 1989 года.
Матч между «Ливерпулем» и «Ноттингем Форест» был остановлен на 6-ой минуте из-за давки на стадионе «Хиллсборо Хиллсборо», которая унесла 94 жизни. Футбольная ассоциация хотела остановить соревнование в этом сезоне, но 30 апреля стороны пришли к соглашению, что команды смогут возобновить участие в турнире и переиграть полуфинальный матч 7 мая, победу в котором одержал Ливерпуль.

Финал 

Второй «мерсисайдский» финал в истории розыгрышей Кубка закончился также, как и первый — победой Ливерпуля.

Гол Джона Олдриджа на 4-ой минуте встречи, «ириски» смогли отыграть только на 89-ой минуте, благодаря голу Стюарта Маккола, который перевёл встречу в овертайм. Стюарт также смог отыграть быстрый гол Иана Раша Но Иан смог отличиться во второй раз спустя всего 2 минуты, завоевав тем самым трофей для команды с Энфилда.

В память о погибших на «Хиллсборо» обе команды вышли на поле с траурными повязками, а матч начался с минуты молчания.

Примечания

Ссылки 
 The FA.com — Сайт Кубка ФА
 Кубок ФА на BBC.co.uk
 Новости Кубка ФА на Reuters.co.uk

1988
Кубок Англии